Deux cantons français portent le nom de canton de Seyssel :
canton de Seyssel, situé dans le département de l'Ain, sur la rive droite du Rhône ;
canton de Seyssel, situé dans le département de la Haute-Savoie, sur la rive gauche du Rhône compte les communes de Bassy, Challonges, Chêne en Semine, Desingy, Droisy, Usinens et Seyssel.
 
Particularité unique en France : les deux cantons, strictement homonymes, de même que les communes chefs-lieux, sont limitrophes l'un de l'autre.

Voir aussi la page d'homonymie : .